Rajeev Ram și Joe Salisbury au învins perechea Juan Sebastián Cabal și Robert Farah în finală cu scorul de 6–4, 3–6, [10–7] pentru a câștiga titlul la dublu masculin Monte-Carlo Masters 2022.

Nikola Mektić și Mate Pavić au fost campionii en-titre, dar au pierdut în sferturi în fața perechii Juan Sebastián Cabal și Robert Farah.

Capi de serie
Primii patru cap de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw

2022
ATP Tour 2022